

Persone 
 Giuseppe Pellizza da Volpedo –  pittore italiano autore del celeberrimo Il quarto stato
 Henri Pellizza – tennista e giocatore di badminton francese

Altro 
 Banda Elastica Pellizza – gruppo musicale italiano di musica d'autore pop folk rock